Butene sind eine Stoffgruppe.

Buten ist der Familienname folgender Personen:
 Howard Buten (* 1950), US-amerikanischer Psychiater und Clown
Siehe auch
 buten un binnen